Абдулла-ага Бакиханов (; 1824—1879) — российский военный деятель, генерал-майор Русской императорской армии, брат (по отцу) известного азербайджанского писателя и просветителя Аббас-Кули-ага Бакиханова.

Биография 
Родился Абдулла-ага Бакиханов в 1824 году в семье 3-го бакинского хана Мирза Мухаммад-хана II. Абдулла-ага служил в Кавказской армии по армейской кавалерии. С марта 1843 года — офицер. В 1859 году был произведён в полковники, а 1 января 1871 года — в генерал-майоры. Участвовал в кампаниях на Кавказе.

В 50—70-х годах XIX века жил в городе Кубе в своих потомственных владениях, был одним из крупных помещиков Кубинского уезда, занимался просветительской деятельностью среди своих крестьян. Он помогал Гасан-беку Зардаби в распространении газеты «Экинчи», первой газеты на азербайджанском языке.

Бакиханов состоял в распоряжении главнокомандующего Кавказской армией по май 1876 года. 20 июля 1879 года состоящий при Его Императорском Высочестве главнокомандующем армией генерал-майор Абдулла-ага Бакиханов скончался в Тифлисе. 24 июля друзья покойного попросили позволить вынос его тела из мусульманской шиитской мечети на мусульманское кладбище.

Награды 
 1857 — Орден Святой Анны 3-й степени с бантом;
 1859 — Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами для мусульман установленный;
 1861 — Орден Святой Анны 2-й степени для мусульман установленный;
 1869 — Орден Святого Владимира 4-й степени для мусульман установленный.

Генеалогия 

По данным теста Y-ДНК одного из современных потомков Джафаркули-ага Бакиханова по мужской линии, род Бакихановых относится к гаплогруппе N1b (P43) ,

Примечания 

Генерал-майоры (Российская империя)
Азербайджанская аристократия
Похороненные на Мусульманском кладбище (Тбилиси)